Selbiger ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Selbiger (1914–1942), Jugendleiter und Opfer des Holocaust
 Horst Selbiger (* 1928), deutsch-jüdischer Journalist, Verfolgter des Naziregimes und Zeitzeuge der Shoa